Голод в Белорусской ССР () — голод 1932—1933 и 1946—1947 годов на территории Белорусской ССР.

Голод в 1932—1934 годах 

Голод в Белорусской ССР в 1932—1934 годах — массовый голод в 1932—1934 годах, приведший к многочисленным людским жертвам (включая умерших от голода и репрессированных советской властью в связи с голодом) на территории Белорусской ССР.

Профессор Европейского гуманитарного университета (Вильнюс, Литва), кандидат исторических наук Ирина Романова писала, что с марта 1932 года райисполкомы получили разрешение Совнаркома БССР заносить на «чёрную доску» уже отдельные деревни. Это значит, что в таких колхозах торговля запрещалась, с магазинов забирали все товары, досрочно погашали кредиты и займы, склады с зерном для потребления опечатывали, семенной фонд распределяли между другими колхозами, закрывали мельницы и вели жёсткую борьбу с помолом на ручных жерновах. Одновременно прошла новая волна арестов, высылок в Сибирь и исключения из колхозов «кулаков» и «подкулачников».

В некоторых местах протест против голода принимал агрессивные формы: например, известно о Борисовском голодном бунте в апреле 1932 года, во время которого рабочие и их жены выступили против уменьшения и без того мизерных норм выдачи хлеба.

С лета 1933 года сигналы в центр про голод на местах стали массовыми: например, в Узденском районе в 8 колхозах насчитывалось 1290 человек, которым требовалась помощь хлебом. Аналогичное положение сложилось в Ушачском районе, где «многие колхозники уже сейчас не имеют хлеба и питаются различными суррогатами». В Житковичском районе, согласно докладам, в тяжёлом положении находились 33 колхоза (около 4500 человек). В 68 колхозах зоны Климовичской МТС из 4200 семей 3000 не имели вообще никаких продуктов. Не было хлеба и в Пуховичском районе, где люди болели и не могли выйти на работу. На Гомельщине в 45 из 93 колхозов физически отсутствовали продукты питания, а крестьянам приходилось есть коренья и листья.

8 июня 1933 года первый секретарь ЦК КП(б)Б Николай Гикало и председатель СНК БССР Николай Голодед получили доклад из Наровлянского района: «На гэтых днех (2 чэрвеня) меўмейсца з рада вон выходзячы факт: гр. в. Цiхiн (Акопскага сельсавету) Сiкорская ноччу зарэзала сваего 9-гадовага дзiцяцi. Частку унутраносьцей пасьпела поесьцi, назаўтра ўтопiла другога дзiцяцi i памерла сама ад iстошчэньня». С соседнего Ельского района сотрудники ЧК дослали рапорт о том, что в 200 семьях из 250 единоличных хозяйств дети и взрослые опухли от голода, за 2 месяца от истощения умерло 20 человек: «Аднаасобнік хутара Рэдзька Каладзей Мікіта, каб не бачыць пакут галоднай сям'і, закрыў у хаце жонку і траіх малалетніх дзяцей, закалаціў наглуха дзверы і вокны, пасля чаго сам уцёк. Жонка і двое дзяцей Каладзея ўжо памерлі, адно дзіця выратавана суседзямі. У в. Мялешкавічы ўдава Ціханава Ульяна на глебе голаду кінула 3 дзяцей і сышла невядома куды».

21 июня специальная комиссия из Минска записала в протоколе о том, что в Ельском и Наровлянском районах мор затронул до 60 % населения: народ ест не только «ліпавы ліст, верас, мох і мякіну», но в некоторых хозяйствах — даже «кошак, сабак і конскую падлу». Также комиссия отметила: «У в. Акопы … жонка бедняка, які пайшоў на працу ў горад, вярнуўшыся дадому і знайшоўшы мёртвым свае дзіця Валодзю, адрэзала ногі дзіцяці і зварыла са шчаўем. Шчаўе паела сама і накарміла іншае дзіцё. На другі дзень памерла сама і іншае дзіця».

21 августа 1933 года Могилёвское управление ОГПУ за якобы плохую обработку полей арестовало в Костюковичском районе 56 человек, которые под пытками признались, что являются саботажниками, после чего были высланы в Западную Сибирь.

Несмотря ни на что, заготовки хлеба выполнялись. Секретарь РК КП(б)Б Житковичского района в 1934 году предупреждал руководство, что вследствие неблагоприятных природных условий (вымочки, дожди в период созревания культур) и высоких обязательных поставок в районе сложилось чрезвычайное положение: «У выпадку, калі не будуць прыняты неабходныя меры дапамогі, то гэтая вясна будзе другі год галоднай вясной для большасці калгасаў раёна… Спажыванне хлеба новага ўраджаю пачалося ў парадку выдачы авансаў ад самага пачатку яго абмалоту, г.зн. з жніўня месяца… У выніку ўсяго гэтага ўжо да студзеня-лютага гэтыя групы не маюць хлеба». Из 500 дел, находившихся на рассмотрении в Житковичском нарсуде на 25 апреля 1934 года абсолютное большинство составляли дела о хищении скота и продуктов питания.

В ноябре 1934 года пленум ЦК КП(б)Б принял решение об отмене с 1 января 1935 года карточной системы на хлеб и некоторые продукты, что представлялось властями как радикальная экономическая реформа, направленная на развитие в стране товарно-денежных отношений. Низкие карточные цены были охарактеризованы Иосифом Сталиным как «дар дзяржавы працоўнаму класу». Положение же в белорусской, как и в украинской, деревне по-прежнему оставалось сложным.

Осмысление голода в Белорусской ССР в 1932—1934 годах 

По подсчётам украинского учёного Виктора Гудзя, кандидата исторических наук и доцента Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, в это время в Белоруссии голодом и репрессиями было уничтожено от 100 до 500 тысяч человек. Так, по словам Виктора Гудзя, например, в одном только Наровлянском районе Гомельской области, которая наиболее пострадала от голода, за 1932—1933 годы есть данные о гибели тысячи крестьян. Согласно подсчётам, осуществлённым в Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, величина демографических потерь в результате голода 1932—1933 годах в Белорусской ССР составляет 67 600 человек.

Голод в Белорусской ССР в 1946—1947 годах 
Голод в Белорусской ССР в 1946—1947 годах — массовый голод на территории Белорусской ССР в 1946—1947 годах, являлся частью всесоюзного голода 1946—1947 гг..

Голод 1932—1934 годов охватил только Восточную Белоруссию, так как Западная Белоруссия в те годы входила в состав Польши. Однако голод 1946—1947 годов охватил всю территорию современной Белоруссии. 5 декабря 1946 года в колхозе имени Ворошилова Лоевского района прошло собрание, где колхозники потребовали хотя бы картофеля, так как заявили, что умирают от голода. Председатель возразил, что за это его отправят в Сибирь, но колхозники ему ответили: «Тебя одного сошлют, зато мы останемся живыми».

Из докладной записки секретарям ЦК КПБ Гусарову и Игнатьеву за июль 1947 года: «В прошлом году в Палесской области урожай составил 3,3 центнера с гектара… Почти половина колхозов области не выдавали в конце хозяйственного года хлеба и картошки на трудодни… В Брагинском районе в период окончания сева два колхозника, работая за плугом, упали и умерли… Детские сады и приёмники переполнены детьми, которых бросили родители из-за невозможности прокормить. Так, в Мозырском детском доме, рассчитанном на 50 детей, находится 137 детей».

По подсчётам историка Ирины Кашталян, от голода 1946—1947 годов пострадало около 300 тысяч жителей Белорусской ССР. Количество умерших и убитых неизвестно.

См. также 
 Голод в СССР (1932—1933)

Примечания

Литература 
 І. Раманава. Голад 1932—1934 гг. і Беларусь // Спадчына. — 2003. — № 1—2. — С. 80—90.
 Врублевский А. П., Протько Т. С. Из истории репрессий против белорусского крестьянства. 1929—1934. — Минск: Навука і тэхніка, 1992.
 Заерко А. Л. Побеги из ада (История белорусского крестьянства). — СПб.: Невский простор, 2003. — 302 с.
 Лыч Г. Трагедыя беларускага сялянства. — Мінск: Інстытут кіравання, 2003. — 268 с.
 Протько Т. С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917—1941 гг.). — Минск: Тессей, 2003. — 688 с.
 Сарокін А. Рэха эпохі крайнасцяў: Беларуская вёска ад Дэкрэта да Кодэкса аб зямлі (1917—1990-я гады). — Мінск: Права і эканоміка, 2005. — 304 с.

Ссылки 
 TUT.BY В Беларуси был свой Голодомор 
 TUT.BY Ці быў галадамор на Беларусі? 
 Радыё Свабода. Беларускі галадамор. 10 фактаў пра голад у БССР у 30-х і 40-х гадах 

Голод в СССР
Белорусская ССР